Заболотно — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Входит в состав Пригородной волости.

География 
Деревня расположена в 4 км к юго-востоку от города Пустошка.

Население 
 
Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 100 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района